Een Sint-Brigidakerk is een kerkgebouw gewijd aan Brigida.

België 
 Sint-Brigidakerk, Koersel
Sint-Brigidakerk, Lanzerath

Duitsland 

 Sint-Brigidakerk, Oberstadtfeld

Nederland 
 Sint-Brigidakerk, Geldrop
 Sint-Brigidakerk, Noorbeek
 Brigittakerk, Ommen

Groot-Brittannië 
 St Bride's Church, Douglas

Brigidakerk